Zempoala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zempoala, Hidalgo, ort, 
 Zempoala, Veracruz, ort, Ursulo Galván, 
 Zempoala (kommun), Hidalgo,